2007-2008 est la douzième saison de la Superliga, le championnat élite de hockey sur glace en Russie. L'équipe du Salavat Ioulaïev Oufa remporte la saison régulière et également les séries éliminatoires. Il s'agit du premier titre de l'équipe de Bachkirie.

Équipes

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

       Équipe championne de la saison régulière
       Équipe qualifiée pour les séries

Séries éliminatoires

Trophées 
Meilleur joueur (vote des entraîneurs) : 1. Alekseï Morozov (Kazan)  2. Alekseï Terechtchenko (Oufa)  3. Aleksandr Ieriomenko (Oufa) 4. Sergueï Zinoviev (Kazan)  5. Semion Varlamov (Iaroslavl)
Meilleur entraîneur (vote des vétérans) : Viatcheslav Bykov (CSKA).

Vyschaïa Liga 
Le Khimik Voskressensk remporte les séries éliminatoires de la Vyschaïa Liga.

Références

Voir aussi 

2007-2008
Russie
Sport en Russie en 2007
Sport en Russie en 2008